Kinderfahrt bezeichnet:

Kinderkreuzzug (1212)
Erfurter Kinderfahrt (1237) 
Kinderfahrt (1458), nach Mont-Saint-Michel in der Normandie